Кинема:

 Кинема — единица речеобразования, артикуляционный различительный признак.
 Кинема — река в Архангельской области России.
 Кинема — продукт питания.